Wapen van Hoeksche Waard (gemeente), het wapen van de gemeente Hoeksche Waard
Wapen van De Hoeksche Waard, het wapen van het voormalige waterschap De Hoeksche Waard